Bigorie est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille (de) Bigorie famille française de notables originaire de Lubersac en Corrèze ;
 Aubin Bigorie du Chambon (1757-1793), homme politique français de la Révolution.

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien